Paulien Amedee Theo Vertongen (Kessel-Lo, 14 november 2008) is een personage uit de televisiereeks F.C. De Kampioenen. Paulien wordt in de reeks gespeeld door Luna Maryns en is daarin te zien sinds 2008. In de films F.C. De Kampioenen: Kampioen zijn blijft plezant, F.C. De Kampioenen 2: Jubilee General, F.C. De Kampioenen 3: Forever en F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma en in de kerstspecial vertolkt Billie Verbruggen de rol van Paulien.

Personage
Paulien werd in de laatste aflevering van Reeks 18, "Een moeilijke bevalling", geboren. Bieke beviel in het bolleke van Marcske, vlak bij het Provinciedomein van Kessel-Lo. In de 5e aflevering van Reeks 19, "Doopfeest", werd Paulien gedoopt. In aflevering 2 van Reeks 20 (Kop van Jut) sprak Paulien haar eerste woordje uit ("mammie") en in de zesde aflevering van die reeks (Een kaarsje), werd haar eerste verjaardag gevierd.

Familie 
 Vader: Marc Vertongen
 Moeder: Bieke Crucke
 Grootvader/peter: Theo Vertongen
 Grootmoeder: Marie-Paule Vertongen
 Grootvader: Oscar Crucke
 Stiefgrootvader: Maurice de Praetere 
 Grootmoeder/meter: Pascale De Backer
 Oom: Bart Vertongen
 (Half)oom: Ronald Decocq
 Overgrootvader: Amedee Crucke
 Groottante: Madeleine De Backer
 Grootoom: Jérôme Dubois
 Achternicht: Sabine Dubois
 Achternicht: Saartje Dubois

Stamboom 

Personage uit F.C. De Kampioenen